Le mot fidèle peut être un nom propre, un nom commun ou un adjectif.

Nom commun et adjectif 

 Un fidèle est une personne qui pratique une religion et qui, par conséquent, possède la foi. 

 L'adjectif fidèle fait aussi référence à la fidélité conjugale.

Prénom 
Fidèle est également utilisé en tant que prénom. Il a pour variante masculine Fidel et forme féminine Fidélia.

 Pour voir toutes les pages commençant par Fidèle, consulter la liste générée automatiquement pour le nom Fidèle.

Saints chrétiens 
 Fidèle de Côme († ), évangélisateur de la région de Côme (Italie), martyr. 
 Fidèle de Mérida († 570), originaire d'Orient, venu  avec des marchands grecs, évêque de Mérida en Espagne ; fêté le 7 janvier. 
 Fidèle de Sigmaringen († 1622) capucin mis à mort par des protestants aux Grisons en Suisse ; fêté le 24 avril.
 Fidèle d'Ornans († ?), martyre chrétienne dont les reliques sont conservées à Ornans ; fêtée le 27 octobre.
 Fidèle Chojnacki († 1942), ou Fidel ou Jérôme , bienheureux, martyr au camp de Dachau ; fêté le 9 juin.

Toponymie 

 Bourg-Fidèle, commune française, située dans le département des Ardennes ;
 Saint-Fidèle de Charlevoix, municipalité du Québec.

Cinéma 
 Fidèle, film muet français réalisé par Léonce Perret et sorti en 1911.

Autres 
 Fidèle, frégate portant 24 canons, lancée en 1750

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Prénom masculin